Хигин () може да се отнася за:

 Гай Юлий Хигин, римски историк 1 век пр.н.е.
 Хигин Митограф, римски митограф 2 век.
 Хигин (папа), († 142), епископ на Рим
 Хигин Громатик, римски геодет 1 век.
 Псевдо-Хигин, автор на De Munitionibus Castrorum
 Хигин (папа), († 142), епископ на Рим

В астрономията:
 Хигин (кратер), лунен кратер
 Rima Hyginus, на луната
 (12155) Хигин, астероид